Roberto Martín Porretti es un profesor y político argentino, fue intendente de Pinamar (Argentina) desde el 12 de diciembre de 2007 hasta el 18 de marzo de 2008, cuando fue suspendido de su cargo por una denuncia por extorsión por pedir dinero para no cerrar una discoteca.

Biografía
Egresó en la década del 70 como guardiamarina del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, pasando a revistar como oficial de la reserva. Ingresa en la Marina Mercante y vive en Europa donde realiza diversos estudios de especialización y perfeccionamiento en Políticas Públicas orientadas a la gestión ambiental y programas educativos y promoción cultural. Ya en Argentina realiza estudios superiores en Ciencias Naturales con orientación en Ecología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Obtiene posteriormente el Título de Profesor en Ciencias Naturales en el Instituto Superior de formación docente de General Madariaga.

Durante la década del ´90 tuvo una activa participación en Organizaciones No Gubernamentales de Pinamar. En 1998 tomó la responsabilidad de recuperar de la inminente quiebra a la Cooperativa de Agua y Luz local, de la cual su familia había sido una de las fundadoras. Impulsa la creación de las Colonias de Huérfanos Ferrari y Ortíz Basualdo, donde en la actualidad funcionan Escuelas Agrarias de contención sicosocial y el INTA desarrolla tareas de investigación. En el año 1999 fundó la Biblioteca Popular de Ostende. En 2007 se consigue la sede propia definitiva en la que en el presente se dictan más de 15 talleres gratuitos orientados a brindar apoyo educativo, social y afectivo.

En 2001 ingresó al Concejo Deliberante de Pinamar cono edil del Partido Justicialista. Se dedicó en su tarea legislativa a la promoción de iniciativas culturales y educativas. Crea el Centro de Educación Complementaria (CED). En 2005 obtiene la reelección en el cargo por el mismo partido y en 2007 con el apoyo del 46 por ciento de sus vecino accede a la Intendencia Municipal.

El 12 de junio de 2008, el Concejo Deliberante de Pinamar en uso de sus facultades destituyó del cargo de intendente a Roberto Porretti en forma definitiva. La destitución fue por 14 transgresiones (faltas, irregularidades) de orden administrativo que fueron descubiertas y probadas en la investigación. En los considerandos del decreto de destitución se lee:

Que las transgresiones definidas, tienen su correlato en los hechos relevados y a los que se consideran probadas con la documentación obrante en este expediente, así como testimonios rendidos e informes brindados, en algunos casos como oferta de prueba del titular del Departamento Ejecutivo (...) Que la transgresión indicada como cuarta se origina en el Expediente 4123-3357/05, por el que se autorizó a una firma automotriz la ocupación de dos espacios públicos, habiéndose percibido el canon solamente por uno de ellos, es grave. (...) Que la transgresión indicada como quinta, emergente del Expediente Nº 4123-442/2006, constituye una falta sumamente grave, no solo por la persistencia de una práctica que en su defensa imputa a la administración del ex-Intendente Altieri y que extiende a organismos provinciales, como justificativo de la propia, sino porque conforma un severo descuido en materia ecológica y un apartamiento de su obligación de contralor en el cumplimiento de los contratos suscriptos por el Municipio.

Por lo que el artículo 1.º de dicho decreto establece:

Considéranse graves las transgresiones cometidas por el Sr Intendente de Pinamar Roberto Martín Porretti (...), resultando causa suficiente para la destitución de su cargo

El 30 de julio de 2008 fue sobreseído por la justicia en primera instancia. Al no tener sentencia judicial en su contra, se presentó en las elecciones de junio de 2009 como primer candidato a concejal por el partido justicialista, saliendo primero con más del 28% de los votos.

Creó la Casa de la Adolescente de Pinamar y en su gestión municipal quedó trunca su iniciativa de constituir una sede local del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

En 2008 se presentó a elecciones internas de afiliados para presidir el Consejo del Partido local obteniendo la mayor diferencia de votos en toda la historia del justicialismo local. En junio de 2009 se presenta a la elección de Concejales por el Partido Justicialista venciendo a otras 11 listas y candidatos locales por más del 30 por ciento de los votos.
El 4 de diciembre de 2008 quiso asumir el cargo de concejal pero fue impedido por los concejales de Pinamar. Los fundamentos del rechazo son los siguientes:

Roberto Porretti fue destituido como Intendente por unanimidad, acreditándose faltas graves de acuerdo a la a Ley con todas las pruebas correspondientes.

Roberto Porretti promueve conflictos a través de la Suprema Corte para que se anule su destitución, iniciando una demanda.

Cuando se convoca a elecciones esa causa judicial se encontraba en trámite, por lo que era válido el principio de inocencia que establece la Ley. (Por eso no fue impugnado en aquel momento)

Concluidas las elecciones Roberto Porretti desiste de la demanda, por lo que su destitución queda en firme y tiene plena vigencia en cuanto a la veracidad de sus faltas graves. 

Por lo tanto se procede a rechazar el diploma del ciudadano Roberto Porretti por inhabilidad, al encontrarlo en falta de idoneidad para desempeñar el cargo..

Su diploma de Concejal fue impugnado el día 4 de diciembre pasado por lo que no pudo asumir. Por tal motivo inició una demanda contra el HCD, presentó una medida cautelar y por eso asumió provisoriamente la banca de concejal, hasta tanto la justicia dictamine si es idóneo o no para asumir ese cargo.

Como Porretti no está sobreseído por la causa penal, iría a Juicio Oral. Si bien pretende candidatearse a intendente, su candidatura aún no fue autorizada.

Referencias 

Pinamarenses
Intendentes de municipios de la provincia de Buenos Aires
Políticos del Partido Justicialista
Alumnado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata